Deer Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Deer Creek Township (Illinois)
 Deer Creek Township (Carroll County, Indiana)
 Deer Creek Township (Cass County, Indiana)
 Deer Creek Township (Miami County, Indiana)
 Deer Creek Township (Mills County, Iowa)
 Deer Creek Township (Webster County, Iowa)
 Deer Creek Township (Worth County, Iowa)
 Deer Creek Township (Allen County, Kansas)
 Deer Creek Township (Phillips County, Kansas)
 Deer Creek Township (Minnesota)
 Deer Creek Township (Bates County, Missouri)
 Deer Creek Township (Henry County, Missouri)
 Deer Creek Township (Madison County, Ohio)
 Deer Creek Township (Pickaway County, Ohio)
 Deer Creek Township (Custer County, Oklahoma)
 Deer Creek Township (Oklahoma County, Oklahoma)
 Deer Creek Township (Pennsylvania)